Janez Škof je lahko:

 Janez Škof (1960-), slovenski igralec, harmonikar in pevec
 Janez Škof (1924-2009), slovenski igralec